Третьою рейкою на залізниці називають:
 Контактну рейку для підводу струму до поїзда
 Контррейку для попередження аварій
 Зубчаста рейка на зубчатій залізниці

Залізнична інфраструктура
Колійне господарство